Corrales puede hacer referencia a:
 Plural de Corral, recinto para el ganado;
 Corrales de vecinos de Sevilla
 Corrales, apellido patronímico.

Toponimia

En América 
 Bajo Corrales Naranjo, en Costa Rica
 Corrales (Boyacá), Colombia
 Corrales (Cauca), Colombia
 Corrales (Nuevo México), Estados Unidos
 Distrito de Corrales, Perú
 Minas de Corrales, Uruguay

En España
 Cuatro Corrales, localidad del municipio de Adra, provincia de Almería;
 Los Corrales (Burgos), localidad del municipio de Miranda de Ebro, provincia de Burgos;
 Los Corrales (Córdoba), localidad del municipio de Hornachuelos, provincia de Córdoba;
 Los Corrales (Granada), localidad del municipio de Gor, provincia de Granada;
 Corrales (Huelva), localidad del municipio de Aljaraque, provincia de Huelva;
 Loscorrales, municipio de la provincia de Huesca;
 Corrales (Barjas), localidad del municipio de Barjas, provincia de León;
 Villar de Corrales, localidad del municipio de Trabadelo, provincia de León;
 Los Corrales (Madrid), localidad del municipio de Aldea del Fresno, Comunidad de Madrid;
 Arroyo Corrales (Málaga), localidad del municipio de Álora, provincia de Málaga;
 Los Corrales (Mieres), lugar de la parroquia de Turón, concejo de Mieres, Asturias;
 Los Corrales (San Martín del Rey Aurelio), lugar de la parroquia de San Andrés de Llinares, concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias;
 Los Corrales (Las Palmas), localidad del municipio de Teror, provincia de Las Palmas;
 Los Corrales de Buelna, municipio de Cantabria;
 Los Corrales (Los Corrales de Buelna), localidad de dicho municipio;
 Vegaloscorrales, localidad del municipio de San Pedro del Romeral, Cantabria;
 Los Corrales (Valdáliga), localidad del municipio de Valdáliga, Cantabria;
 Los Corrales (Sevilla), municipio de la provincia de Sevilla;
 Valdecorrales, localidad del municipio de Méntrida, provincia de Toledo;
 Los Corrales (Valencia), localidad del municipio de Utiel, provincia de Valencia;
 Corrales de Duero, municipio de la provincia de Valladolid;
 Corrales del Vino, municipio de la provincia de Zamora.

 Corrales de la Nava, lugar arqueológico y etnográfico de Castielfabib, provincia de Valencia;
 Corrales de los Fantasmas, lugar arqueológico y etnográfico de Castielfabib, provincia de Valencia.

Historia
 Batalla de los Corrales Viejos, ciudad de Buenos Aires, 22 de junio de 1880.

Personas
 Judas Tadeo Corrales Saénz (1784-1873), colonizador español-costarricense;
 José Antonio Corrales (1921-2010), arquitecto español;
 Raúl Corrales Fornos (1925-2006), fotógrafo cubano;
 Pilita Corrales (1935-), cantante filipina;
 Diego Corrales (1977-2007), boxeador estadounidense;
 Enrique Corrales (1982-), futbolista español;
 Manuel Corrales, desambiguación.